Кубок Сербии по футболу 2010/2011 года () — 5-й розыгрыш Кубка Сербии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

 * При счёте 2:1 в пользу «Партизана» на 83-й минуте матч был остановлен, так как команда «Войводина», сославшись на судейство, покинула поле. По результатам расследования Футбольная ассоциация Сербии засчитала «Войводине» техническое поражение со счётом 3:0.

Ссылки 
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

2010/2011
Спорт в Сербии в 2010 году
Спорт в Сербии в 2011 году
Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
Сербия